William Prince Ford (1803–1866) est un prêcheur et un propriétaire de plantation durant l'époque précédant la guerre de Sécession en Louisiane.
William Clay Ford, Sr (1925-2014) est le fils d'Edsel Bryant Ford et le petit-fils d'Henry Ford.
William Clay Ford, Jr dit « Bill Ford », né en 1957 est le fils de William Clay Ford, Sr et l'arrière-petit-fils  d'Henry Ford.